Rio Verde – comune brasiliano
Río Verde – comune cileno
Río Verde – comune messicano
Rio Verde – comune statunitense

Pagine correlate 
 Rioverde (disambigua)